Jacu pode ser:
Jacu - uma ave da familia dos Cracídeos que habita a Mata Atlântica
Jacu - rio brasileiro que banha o Rio Grande do Norte e a Paraíba
Jacu - rio brasileiro do estado do Paraná

Desambiguação